Anthony Beaujon (schrijver), Nederlands schrijver over de visserij 
 Antony Beaujon (bestuurder) (1763–1805), Nederlands en Brits bestuurder en gouverneur van Demerary en Essequebo